Брайан Майкл Фёркус (; род. 23 августа 1989, Милуоки, Висконсин), больше известен как Трикси Маттел () — американский певец, комик, телеведущий и дрэг-квин. Широкую известность ему принесло участие в шоу «Королевские гонки Ру Пола».

Биография 
Фёркус родился в Милуоки, штат Висконсин. Он наполовину оджибве и происходит из индейской семьи, проживающей в городе Кривиц, штат Висконсин.. У него был жестокий отчим, который называл его «Трикси», когда он действовал женственно, что позже вдохновило его назвать свою дрэг-персону Трикси. Он чуть было не назвал её Капкейк, прежде чем решился на Трикси Маттел. После окончания средней школы, Фёркус учился в Университете Висконсин–Милуоки, где он получил степень бакалавра.

Карьера

Ранние годы 
Впервые в женском образе появился в спектакле «Шоу ужасов Рокки Хоррора» в театре «Oriental». В 2008 году впервые предстал в дрэг-образе в ночном клубе «LaCage». Затем неоднократно выступал в Чикаго. В 2014 году посещал курсы косметологии института Aveda.

«Королевские гонки Ру Пола» 
В том же 2014 году Трикси приглашают принять участие в седьмом сезоне шоу «Королевские гонки Ру Пола». Она выбыла в четвёртом эпизоде, однако вернулась в восьмом благодаря победе в конкурсе «сросшихся близнецов». В конечном счёте Трикси была отправлена домой в 10 эпизоде и стала первой вернувшейся на конкурс королевой, продержавшейся больше недели,.

25 января 2018 года вышел третий сезон шоу «Королевские гонки Ру Пола: Все звёзды», в котором приняла участие и Трикси. Она смогла пройти в финальную двойку (при голосовании других королев) и одержала победу в шоу, выиграв лип-синк у Кеннеди Дэвенпорт.

Также участвовала в шоу RuPaul's Drag Race Holi-slay Spectacular.

Другие проекты 

В 2015 году Трикси вместе с Катей Замолодчиковой снялись в одном из выпусков шоу «Fashion Photo Review». Дуэт пришелся по вкусу и вскоре обе королевы начали вести совместное шоу «UNHhhh» для World of Wonder, начавшееся в 2016 году. В 2017 году передача трансформировалась в телешоу и стало называться «Шоу Трикси и Кати», выходило оно на телеканале Viceland. В том же году они приняли участие в дрэг-постановке «Трикси и Катя на встрече выпускников», являвшейся адаптацией фильма 1999 года «Роми и Мишель на встрече выпускников».

В 2017-2018 годах Трикси отправилась в стендап туры «Ages 3 and Up», «Haters Roast: The Shady Tour» (совместный с другими участницами «Гонок») и «Now with Moving Parts».

В 2019 году вышел документальный фильм «Trixie Mattel: Moving Parts», который был продемонстрирован на кинофестивале «Трайбека». Также в 2019 году Трикси запустила свой косметический бренд «Trixie Cosmetics».

Музыка 
В мае 2017 года Трикси выпустила первый свой студийный альбом в жанре кантри-фолк — Two Birds. 15 марта 2018 года был выпущен второй альбом One Stone, в тот же день, что и финал третьего сезона «Королевских гонок Ру Пола: Все звёзды».

В сентябре 2018 года в интервью Billboard она объявила, что работает над своим третьим студийным альбомом, который будет включать электро-фолк звучание и будет называться Barbara.

В интервью для Rolling Stone, Маттел заявила, что источником вдохновения для её музыки являются Джун Картер Кэш и Долли Партон, а также рассказала, что она выросла на музыке Джорджа Джонса, Конвея Твити и Джонни Кэша. Она также является поклонницей Джейсона Исбелла, Криса Кристофферсона, Эйми Манн и Кейси Масгрейвс.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Веб-сериалы

Дискография 

 Two Birds (2017)
 One Stone (2018)
 Barbara (2020)

Туры 
Ages 3 and Up 
Now with Moving Parts Tour (2018)
Super Bowl Cut 
Skinny Legend Tour 
Grown Up Tour 
UNHhhh Tour

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Дрэг-квин
Участники шоу «Королевские гонки Ру Пола»